James Brown désigne diverses personnes :

 James Brown (1766-1835), sénateur américain de Louisiane ;
 James Brown (1862-1922), joueur de football international anglais du  ;
 James Brown (1920-1992), acteur américain ;
 James Brown (1933-2006), chanteur américain ;
 James Brown (1951-2020), peintre américain ;
 James Brown (≈1965-), cycliste paralympique irlandais ;
 James Anthony Brown, dit Tony Brown (1950-), ministre en chef de l'île de Man ;
 James Cooke Brown (1921-2000), sociologue et écrivain de science-fiction américain ;
 James Ewell Brown Stuart (1833-1864), général américain ;
 James Greenlief Brown (1880-1954), botaniste américain.